En Pologne :
 Domaradz, localité siège de la gmina de Domaradz dans la voïvodie des Basses-Carpates.
 Domaradz, localité dans la voïvodie d'Opole.